Ørvig ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erik Ørvig (1895–1949), norwegischer Segler
 Knut Ørvig (1924–2016), norwegischer Schauspieler
 Mary Ørvig (1918–1993), norwegische Bibliothekarin
 Olaf Ørvig (1889–1939), norwegischer Segler
 Thor Ørvig (1891–1965), norwegischer Segler
 Tor Ørvig (1916–1994), norwegisch-schwedischer Zoologe und Paläontologe